Elise Mertens e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Monique Adamczak e Jessica Moore hanno sconfitto Danka Kovinić e Vera Lapko con il punteggio di 4–6, 7–5, [10–4].

Teste di serie

  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (semifinale)
  Galina Voskoboeva /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)

 Monique Adamczak /  Jessica Moore (campionesse)
 Jiang Xinyu /  Tang Qianhui (semifinale)

Wildcard
  Ng Kwan-yau /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Guangzhou International Women's Open 2018